Kamionna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kamionna, village du powiat de Pułtusk, dans la voïvodie de Mazovie
 Kamionna, village du powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie
 Kamionna, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kamionna, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kamionna, village de la voïvodie de Petite-Pologne